Jeremy David Kark (1943-2018), un épidémiologiste sud-africain naturalisé israélien, professeur d'épidémiologie ;
 Ruth Kark (1941-), une professeure émérite israélienne de géographie.

 Vladimir Kärk (1915-1998), un joueur estonien de basket-ball.